Gilbert Tinner (1965), Zwitsers componist, dirigent, pianist en trombonist
 Rene Tinner (1953), Zwitsers muziekproducent en studio-engineer
 Louis Tinner, hoofdpersonage in diverse romans van Herman Brusselmans 
 Urs Tinner, Zwitsers ingenieur en expert in vacuümtechniek

Zie ook 
 Thinner (oplosmiddel)